Raichur (district), een district van de Indiase staat Karnataka
 Raichur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Raichur